Nürnberger Versicherungscup 2016 — 4-й розыгрыш профессионального женского теннисного турнира. Игрался на открытых грунтовых кортах.

В 2016 году соревнование относилось к международной категории турниров, проводящейся в рамках WTA Тура.

Соревнования проходили в Нюрнберге, Германия, с 15 по 21 мая 2016 года.

Общая информация 
Первым номером посева в одиночном турнире стала прошлогодняя финалистка Роберта Винчи (№ 7 в мире на тот момент). На этот раз она во втором раунде проиграла теннисистке из квалификации Кики Бертенс. Прошлогодняя чемпионка, также итальянка Карин Кнапп не защищала свой титул. По итогу Кики Бертенс после победы над первым номером посева смогла выиграть ещё три матча и стать чемпионкой турнира. В финале она обыграла Мариану Дуке Мариньо из Колумбии. В основном турнире сыграла одна представительница России Мария Мельникова, которая попала на турнир через квалификацию и во втором раунде проиграла № 2 посева Лауре Зигемунд.

Кики Бертенс смогла выиграть также и в парном турнире в дуэте с Юханной Ларссон. Первые номера посева в финале переиграли Сюко Аояма и Ренату Ворачову. Прошлогодние чемпионки Анабель Медина Гарригес и Чжань Хаоцин не защищали свой титул.

Соревнования

Одиночный турнир 
  Кики Бертенс обыграла  Мариану Дуке Мариньо со счётом 6-2, 6-2.
 Бертенс выиграла 1-й одиночный титул в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Дуке Мариньо сыграла 1-й одиночный финал в сезоне и 2-й за карьеру в основном туре ассоциации.

Первые раунды

Секция 1

Парный турнир 
  Кики Бертенс /  Юханна Ларссон обыграли  Сюко Аояма /  Ренату Ворачову со счётом 6-3, 6-4.
 Бертенс выиграла 1-й парный титул в сезоне и 3-й за карьеру в основном туре ассоциации.
 Ларссон выиграла 1-й парный титул в сезоне и 5-й за карьеру в основном туре ассоциации.

См. также 
 Nürnberger Versicherungscup

 WTA Тур 2016

 Международная серия WTA

 Портал: Теннис

Ссылки 
 Официальный сайт
 Профиль турнира на сайте WTA

Германия
Теннис
Май 2016 года
2016